ESPN.com — официальный веб-сайт ESPN и подразделение ESPN Inc. Сайт начал работать в 1995 году как ESPNet.SportsZone.com и с того времени сильно изменился, было добавлено много разделов, включая Page 2, SportsNation, ESPN 3.com, ESPN Motion, My ESPN, ESPN Sports Travel, ESPN Video Games, ESPN Insider, ESPN.com’s Fanboard, ESPN Fantasy Sports, ESPNU.com и ESPN Search. ESPN.com сотрудничает с такими сайтами, как MLB.tv, NBA.com, WNBA.com, NHL.com, Baseball America, Golf Digest, Scouts Inc., Jayski.com, USGA.org, Sherdog.com и Masters.org.

На сайте есть разделы, посвящённые определённым видам спорта, таким как: НХЛ, НФЛ, MLB, НБА, NASCAR, университетский спорт, гольф и футбол. Каждый раздел имеет подразделы, посвящённые результатам, командам, расписаниям, турнирным таблицам, игрокам, новостям, переходам, травмам и колонкам FoxSports.com, CBSSports.com, NBCSports.com, SI.com and SportingNews.com.

Награды

2005 
 Апрель: финалист в двух категориях ESPY awards
 Май: Приз зрительских симпатий Best Sports Service

2003 
 Ноябрь: Online News Association’s Online Journalism Award за General Excellence
 Июнь: Webby Award и People’s Voice
 Май: EPpy Award за лучший спортивный интернет сервис
 Февраль: Media Magazine Best of the Net Award — ESPN.com ставится под № 1 в Мужской и Спортивной категориях

2002 
 Декабрь: Time Magazine оценивает ESPN.com как лучший спортивный интернет сайт
 Июль: ESPN.com получает 2002 Webby Award
 Июнь: GLAAD Media Award for Outstanding Digital Journalism Article за статью, опубликованную в мае 2001 года «Sports World Still a Struggle for Gays», написанную Биллом Конигсбергом

2001 
 Июль: People’s Voice Webby Award за спорт, International Academy of Digital Arts and Sciences

2000 
 Май: Webby Award and People’s Voice Webby Award (самый популярный спортивный сайт), International Academy of Digital Arts and Sciences
 Апрель: Creative Excellence Award, International Web Page Awards
 Апрель: "Best Overall Quality, " (Спорт), Brill’s Content
 Март: Только фэнтези игры включены в «Yahoo! Internet Life’s Top 40 Free Games On The Net»
 Февраль: «Forbes Favorite» (самый популярный спортивный сайт)), Forbes
 Январь: "Best Sports Hub, " Yahoo! Internet Life’s 100 Best Sites For 2000

Примечания

Ссылки 
 ESPN.com
 ESPN.mobi mobile version of ESPN.com
 ESPN Search

Сайты, появившиеся в 1995 году
Подразделения The Walt Disney Company
Спортивные сайты
Сайты США
Информационно-справочные сайты